Ramone může být:

 příjmení několika členů americké skupiny Ramones:
 C. J. Ramone (* 1965) – baskytarista
 Dee Dee Ramone (1951–2002) – baskytarista
 Elvis Ramone, vlastním jménem Clem Burke (* 1954) – bubeník
 Joey Ramone (1951–2001) – zpěvák
 Johnny Ramone (1948–2004) – kytarista
 Marky Ramone (* 1956) – bubeník
 Richie Ramone (* 1957) – bubeník
 Tommy Ramone (1949–2014) – hudební producent a bubeník
 Phil Ramone (1934–2013) – hudební producent a skladatel